Вишняк (садок), вишник — садок з вишневих дерев або молода вишнева порість.
 Вишняк (напій) — те ж саме, що й вишнівка.

Відомі носії:
 Вишняк Богдан Юрійович — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Вишняк Михайло Якович — український поет та педагог.
 Вишняк Петро Тимофійович (*1930) — український художник.
 Вишняк Ярослав Васильович (*1982) — український футболіст.

Українські прізвища